Längwitz ist der Name:
eines mittelalterlichen Gaus in Thüringen, siehe Längwitzgau
eines Quellflusses der Ilm, siehe Lengwitz